Csehország
 Vranovice, település a Brno-vidéki járásban
 Vranovice, település a Příbrami járásban
 Vranovice-Kelčice, település a Prostějovi járásban
 Vranovice, Břasy településrésze a Rokycanyi járásban